DTJ steht als Abkürzung für:
 Dělnická Tělovýchovná Jednota, tschechischer Arbeiterturnverein
 Deutsche Trinkerjugend, deutsche Funpunk-Band
 Deutsche Turnerjugend, Jugendorganisation des Deutschen Turner-Bundes

Abkürzung